

Toponyme 

 Stetten am kalten Markt, commune allemande dans le Bade-Wurtemberg
 Stetten (Lac de Constance), commune allemande de Bade-Wurtemberg ;
 Stetten (Palatinat), commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Stetten (Bavière), commune allemande de Bavière ;
 Stetten (Haut-Rhin), commune française du département du Haut-Rhin ;
 Stetten (Argovie), commune suisse du canton d'Argovie ;
 Stetten (Schaffhouse), commune suisse du canton de Schaffhouse ;
 Stetten (Autriche), commune autrichienne du district de Korneuburg.

Patronyme 

 DeWitt Stetten Jr. (1909-1990), biochimiste américain ;
 Jean Stetten-Bernard (1913-2008), dessinateur, illustrateur et Résistant français ;
 Jacques Stetten, partenaire de Léon Tintner, champion d'Europe de bridge dans les années 1960.